Ferrucci ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Ferrucci (1489–1530), italienischer Heerführer
 Roberto Ferrucci (* 1960), italienischer Schriftsteller
 Santino Ferrucci (* 1998), US-amerikanischer Automobilrennfahrer